Пауел има више значења:
 Пауел
 Округ Пауел (Кентаки)
 Округ Пауел (Монтана)
 Пауел (Алабама)
 Пауел (Тексас)
 Пауел (Вајоминг)
 Пауел (Охајо)